Donnas — comune della Valle d'Aosta, in Italia
 Donnas – vino italiano tradizionale dell'omonimo comune
 The Donnas – gruppo musicale statunitense